Мировая лига () — коммерческий турнир мужских национальных волейбольных сборных, проводившийся в 1990—2017 годах.

История 
Первые матчи Мировой лиги состоялись 27 апреля 1990 года — в этот день в Москве на Малой спортивной арене Лужников встретились сборные СССР и Нидерландов, а в Белу-Оризонти играли Бразилия и Италия. В первом розыгрыше приняли участие 8 команд, было сыграно в общей сложности 52 матча, которые посетили 270 000 зрителей.

К 2006 году количество участников увеличилось вдвое, а призовой фонд вырос с 1 до 20 млн долларов. При этом отмечается, что реальная сумма призовых значительно меньше официально заявленной. Например, чуть больше $2 млн против $15 млн в 2004 году; менее $6 млн против $18,5 млн в 2011 году. Помимо командных призов организаторами Мировой лиги были введены индивидуальные денежные призы для лучших игроков, чего прежде в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) не практиковалось.

Участниками всех турниров Мировой лиги являлись только две сборные — Бразилия и Италия. Итальянцы, доминировавшие в 1990-е годы, становились победителями трёх первых турниров Мировой лиги, а всего одержали 8 побед. В 2010 году самой титулованной командой Лиги стала сборная Бразилии, завоевавшая золото в девятый раз. Южноамериканцам принадлежат и другие уникальные достижения: в период с 2003 по 2007 год они выиграли 5 турниров подряд, а на турнире 2004 года не потерпели ни одного поражения. Три победы на счету сборной России, во всех случаях в финалах бравшей верх над бразильцами. По две победы одержали команды США и Франции, по одной победе у сборных Кубы, Нидерландов, Польши и Сербии. Три раза победители Мировой лиги в том же сезоне становились олимпийскими чемпионами — это удавалось голландцам в 1996 году, бразильцам в 2004 году и американцам в 2008 году. Сборная Нидерландов образца 1996 года является последней командой, побеждавшей в финале Мировой лиги на домашней арене.

С 2018 года Мировая лига и её аналог для женских сборных — Гран-при — заменены в международном календаре на Волейбольную Лигу наций.

Система соревнования 

Мировая лига, как правило, стартовала в мае и являлась первым официальным турниром в сезоне национальных сборных. Турнир состоял из предварительного (интерконтинентального) и финального раундов. К участию в Мировой лиге сборные допускались на определённых финансовых условиях и при обеспечении телевизионных трансляций домашних матчей.

В большинстве турниров Мировой лиги на предварительном этапе применялась система спаренных матчей с разъездами: каждая команда проводила по 4 игры с каждым из соперников по группе — два матча дома (за один уик-энд) и два матча в гостях. Многочасовые перелёты и длительное нахождение сборных вне родной страны было обычным для Мировой лиги явлением. Например, в 1999 году сборная России преодолела менее чем за месяц расстояние в 30 тысяч километров, отправившись из Москвы в Италию, оттуда в Австралию, а затем в Аргентину, где проходил финальный турнир.

В финальных раундах Мировой лиги в разные годы участвовали от четырёх до восьми команд. Организатор финального раунда определяется до начала соревнований и участвует в нём независимо от результатов интерконтинентального раунда.

С 2009 года применялась «итальянская» система подсчёта очков (3 очка за победы со счётом 3:0 и 3:1, 2 очка за победу 3:2, 1 очко за поражение 2:3, 0 очков за поражения 0:3 и 1:3). Также в 2009 году впервые был проведён отборочный турнир с участием 6 команд: двух худших сборных Мировой лиги-2009 и четырёх претендентов.

В 2013 году в турнире Мировой лиги впервые приняли участие 18 сборных, разделённые на интерконтинентальном раунде на три группы по 6 команд, причём в группах A и B были собраны сильнейшие команды согласно рейтингу Международной федерации волейбола. В каждой из групп три лучшие по рейтингу команды провели со своими соперниками три спаренных домашних матча и два выездных. В «Финал шести» вышли его организатор, по две команды из групп A и B и одна команда из группы C. В том же 2013 году на матчах Мировой лиги впервые использовалась система видеопросмотров.

Состав участников Мировой лиги-2014 расширен до 28 команд. На интерконтинентальном раунде они были разделены на 7 групп. В «Финал шести» вышли его организатор, по две команды из групп A и B (первого дивизиона, включающего в себя 8 ведущих сборных мира) и победитель «Финала четырёх» с участием сильнейших коллективов из квартетов C, D, E (второго дивизиона). Сборные из групп F и G (третий дивизион) сыграли по туровой системе и провели «Финал четырёх». Победитель второго дивизиона получил возможность заменить на следующей сезон слабейшую команду в первом дивизионе, аналогичный обмен был предусмотрен для участников второго и третьего дивизионов.

В 2015 году в Мировой лиге выступили 32 команды — 8 в первом дивизионе и по 12 во втором и третьем. С 2016 года состав участников увеличен до 36 команд (по 12 в каждом из дивизионов), а формула проведения интерконтинентальных раундов стала аналогичной той, что применялась в розыгрышах женского Гран-при.

Финалы

Результаты 

* — в 1998 году финальный раунд проходил по круговой схеме без матчей плей-офф

Медальный зачёт

Лучшие игроки

MVP 

 1990 — Андреа Дзордзи (Италия)
 1991 — Андреа Дзордзи (Италия)
 1992 — Лоренцо Бернарди (Италия)
 1993 — Джоване (Бразилия)
 1994 — Андреа Джани (Италия)
 1995—2004 — приз MVP не присуждался
 2005 — Иван Милькович (Сербия и Черногория)
 2006 — Жиба (Бразилия)
 2007 — Рикардо (Бразилия)
 2008 — Ллой Болл (США)
 2009 — Сержио (Бразилия)
 2010 — Мурило (Бразилия)
 2011 — Максим Михайлов (Россия)
 2012 — Бартош Курек (Польша)
 2013 — Николай Павлов (Россия)
 2014 — Тейлор Сандер (США)
 2015 — Эрвин Нгапет (Франция)
 2016 — Марко Ивович (Сербия)
 2017 — Эрвин Нгапет (Франция)

Самые результативные 
 1995 — Дмитрий Фомин (Россия)
 1996 — Лоренцо Бернарди (Италия)
 1997 — Гёйдо Гёртзен (Нидерланды)
 1998 — Освальдо Эрнандес (Куба)
 1999 — Освальдо Эрнандес (Куба)
 2000 — Андреа Сарторетти (Италия)
 2001 — Иван Милькович (Югославия)
 2002 — Иван Милькович (Югославия)
 2003 — Иван Милькович (Сербия и Черногория)
 2004 — Андреа Сарторетти (Италия)
 2005 — Иван Милькович (Сербия и Черногория)
 2006 — Себастьян Рюэтт (Франция)
 2007 — Семён Полтавский (Россия)
 2008 — Иван Милькович (Сербия)
 2009 — Иван Милькович (Сербия)
 2010 — Максим Михайлов (Россия)
 2011 — Бартош Курек (Польша)
 2012 — Тодор Алексиев (Болгария)
 С 2013 года индивидуальный приз самому результативному игроку не вручался.

Участники 
Разделение команд по дивизионам показано для турнира 2017 года:

См. также 
 Мировой Гран-при по волейболу
 Волейбольная Лига наций

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Волейбольные соревнования
Мировая лига (волейбол)
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1990 года